Амельченко Антон Дем'янович (* 1985) — білоруський футболіст. Виступав у збірній Білорусі.
 Амельченко Василь Васильович (* 1962) — народний депутат України VIII скликання.
 Амельченко Юліана Сергіївна — директорка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. С. Грушевського, відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Див. також 
 Омельченко

Примітки